

Пукіпсі — містечко, штат Нью-Йорк
 Пукіпсі — місто, штат Нью-Йорк